Никола́й Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Николай Александрович (1842—1904) — российский военный и государственный деятель, туркестанский генерал-губернатор.
 Иванов, Николай Александрович (1922—2013) — советский и российский кинодеятель.
 Иванов, Николай Александрович (род. 1938) — советский и российский скульптор.
 Иванов, Николай Александрович (род. 1978) — российский игрок в мини-футбол, тренер.